257-я истребительная авиационная дивизия
 257-я смешанная авиационная дивизия
 257-я пехотная дивизия (вермахт)
 257-я пехотная дивизия народного ополчения
257-я стрелковая дивизия — воинское соединение, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Насчитывала три формирования:
 257-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована летом 1941 года, разбита под Старой Руссой, расформирована.
 257-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована осенью 1941 года, в 1943 году преобразована в гвардейскую.
 257-я стрелковая Сивашская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — сформирована за счёт морских стрелковых бригад в 1943 году, вела боевые действия до конца войны.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#257. divizija